Tufo ima više značenja:
 Tufo (Askoli Pičeno)
 Tufo (Avelino)
 Tufo (Kozenca)
 Tufo (Frozinone)
 Tufo (Latina)
 Tufo (Pezaro i Urbino)